Frederick John Kingsbury IV (Fredericksburg (Virginia), 20 de mayo de 1927 – Guilford (Connecticut), 7 de octubre de 2011) fue un remero olímpico estadounidense que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Junto a Stu Griffing, Greg Gates y Robert Perew, formó parte del equipo de cuatro sin timonel que se colgó el bronce. Una vez retirado, realizó la carrera de la tecnología sonar en New London (Connecticut). 

Kingsbury era hijo de [[Frederick John Kingsbury Jr.]

Referencias 

Remeros de Estados Unidos
Remeros en los Juegos Olímpicos de Londres 1948
Medallistas olímpicos de remo
Medallistas olímpicos de bronce de Estados Unidos
Medallistas olímpicos de bronce de Londres 1948
Deportistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 1948